Saatchi steht für

die Personen
Charles Saatchi (* 1943), britischer Kunstsammler, Gründer der Saatchi Gallery
Maurice Saatchi (* 1946), irakisch/britischer Werbeunternehmer

die Firma
Saatchi & Saatchi, Werbedienstleister

außerdem:
Saatchi Gallery, eine Galerie für zeitgenössische Kunst in London und eine virtuelle Kunstgalerie

Das Wort saatçi stammt aus dem Türkischen und bedeutet „Uhrmacher“.